Abu Dhabi — capital dos Emirados Árabes Unidos
 Abu Dhabi Combat Club Submission Wrestling World Championship — clube de treino
 Grande Prêmio de Abu Dhabi — grande prêmio dos Emirados Árabes Unidos
 Abu Dhabi Investment Authority — fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos

Desambiguações de topônimos